Cernăuțeanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Cernăuțeanu (n. 1891 – d. sec. al XX-lea), soldat și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Ovidiu Cernăuțeanu (n. 1974), cântăreț și compozitor român.

Vezi și
Cernăuțean
Cernăuțan